HFV''' est un sigle qui peut désigner :
 Hamburger Fußball-Verband (en français, Fédération de football de Hambourg), une fédération régionale de football, membre de la Fédération allemande de football ;
 , une organisation de la Fédération allemande de football qui couvre le Land de Hesse ;
 Hepatitis F virus'' (en français, virus de l’hépatite F), un virus à l’existence hypothétique et qui serait responsable d’une forme d’hépatite virale.